De Wit-Russische voetbalclub FK BATE Borisov speelt sinds 1999 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK BATE Borisov

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Wit-Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK BATE Borisov
FK BATE Borisov